Кэмерон Джон «Си Джей» Адамс (, род. 6 апреля 2000) — американский ребёнок-актёр, известный по роли в фильме «Странная жизнь Тимоти Грина».

Карьера 
Си Джей Адамс сыграл главного персонажа в кинофильме 2012 года — «Странная жизнь Тимоти Грина», за роль в котором он получил премию «Молодой актёр» и был номинирован на другие престижные награды. Ранее он снимался в 2007 году в фильме «Влюбиться в невесту брата», это была его первая роль в кино.

Си Джей родился в 2000 году в Род-Айленде, в семье Донны и Мэтта Адамсов.

Фильмография 
  — Влюбиться в невесту брата / Dan in Real Life — Эллиот
  — Странная жизнь Тимоти Грина / The Odd Life of Timothy Green — Тимоти Грин
  — Против природы / Against the Wild — Зак Уэйд
  — Годзилла / Godzilla — Форд (в юности)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»